Vitrinellidae är en familj av snäckor. Vitrinellidae ingår i ordningen Neotaenioglossa, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Vitrinellidae 129 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Vitrinellidae